Kleineisenbach ist ein Ortsname:

 Kleineisenbach (Fahrenzhausen), Weiler der Gemeinde Fahrenzhausen im Landkreis Freising, Bayern
 Kleineisenbach (Friedenweiler), Weiler der Gemeinde Friedenweiler im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg